Валентин Михайлович Маслаков (род. 4 декабря 1944 года, Артуки) — советский легкоатлет и тренер. Участник летних Олимпийских игр 1968 года. Мастер спорта СССР международного класса. Заслуженный тренер СССР (1980). Заслуженный тренер России.

Биография 
Валентин Михайлович Маслаков родился 4 декабря 1944 года в деревне Артуки Речицкого района Гомельской области Белорусской ССР. В 1971 году он окончил Белорусский государственный институт физической культуры.

Маслаков успешно выступал на всесоюзных и всероссийских соревнованиях в различных беговых дисциплинах в составе команд СКА (Минск) и ЦСКА (Москва). Серебряный призёр чемпионата СССР 1965 года в эстафете 4×400 м. В составе сборной команды СССР участвовал в Олимпиаде 1968 года в Мехико. На дистанции 200 метров дошёл до четвертьфинала, где с результатом 20,96 занял 6-е место в своём забеге и выбыл из борьбы за медали.

В 1973 году начал работать тренером. С 1977 по 1983 год работал в сборной команде СССР. Был тренером сборной команды СССР по лёгкой атлетике на летних Олимпийских играх 1980 года в Москве и 1988 года в Сеуле. С 1991 года тренирует сборную команду России. Был тренером по лёгкой атлетике Объединённой команды на Олимпиаде 1992 года в Барселоне, сборной команды России на Олимпийских играх 1996 года в Атланте и 2000 года в Сиднее. В последующие годы работал старшим тренером по спринту и барьерному бегу сборной России и тренером спортивной команды ЦСКА по лёгкой атлетике и триатлону.

С 2007 по 2015 год Маслаков занимал пост главного тренера сборной команды России по лёгкой атлетике.

Некоторое время был вице-президентом Всероссийской федерации легкой атлетики. В 2013 году был избран президентом Федерации легкой атлетики Московской области.

17 февраля 2015 года стал старшим тренером сборной команды России по спринту.

Женат на бывшей легкоатлетке Людмиле Маслаковой (Жарковой).

Известные воспитанники 
За более чем сорокалетнюю тренерскую деятельность подготовил десятки прославленных советских и российских легкоатлетов. В числе его воспитанников:
 Людмила Маслакова (Жаркова) — трёхкратный призёр Олимпийских игр (1968, 1976, 1980), чемпионка Европы 1978 года;
 Галина Мальчугина — бронзовый призёр Олимпийских игр 1988 года, серебряный призёр Олимпийских игр 1992 года, чемпионка мира 1993 года;
 Ольга Богословская — серебряный призёр Олимпийских игр 1992 года, чемпионка мира 1993 года;
 Юлия Печёнкина (Носова) — двукратная чемпионка мира 2005 года, двукратная чемпионка мира в помещении (2001, 2003), чемпионка Европы в помещении 2005;
 Наталья Иванова — серебряный призёр Олимпийских игр 2004, чемпионка Европы 2006 года;
 Юлия Гущина — чемпионка мира 2013 года, чемпионка мира в помещении 2008 года;
 Анна Кнороз (Чуприна) — чемпионка мира 1991 года, чемпионка СССР 1991 года, пятикратная чемпионка России (1992, 1993, 1994, 1997, 1998);
 Эльвира Барбашина — чемпионка СССР 1985 года;
 Юлия Чермошанская — участница Олимпийских игр 2008 года;
 Анастасия Николаева — двукратная чемпионка России (2015, 2017), чемпионка России в помещении 2017 года, и многие другие спортсмены.

Награды и звания 
 Заслуженный тренер СССР (1980).
 Орден «Знак Почёта».
 Заслуженный тренер России.
 Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации (1995).
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (2008).
 Почётная грамота президента РФ.
 Орден Дружбы (2013).

Примечания

Ссылки 
 

Бегуны на короткие дистанции СССР
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1968 года
Тренеры СССР по лёгкой атлетике
Тренеры России по лёгкой атлетике
Всероссийская федерация лёгкой атлетики